Сегунда 1945/1946 () — 15-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 14 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1945/46 на lafutbolteca.com  

1945/1946
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1945 году
Спорт в Испании в 1946 году